The Girl in the Case – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Essanay
 The Girl in the Case – cortometraggio del 1914 diretto da Maurice Costello e Robert Gaillard